Chant de Noël ou Un chant de Noël peut désigner :

Chant de Noël, des chants (chrétiens ou profanes) traditionnellement interprétés pendant les fêtes de fin d’année.
Un chant de Noël, conte de Charles Dickens publié en 1843.
Un chant de Noël, film d'animation de Jimmy T. Murakami, sorti en 2001.